Не́над То́мович (; ) — сербский футболист, защитник клуба «АЕК Ларнака». Выступал за сборную Сербии.

Карьера 
Ненад Томович начал карьеру в клубе его родного города «Шумадья» (Крагуевац). В 2003 году он перешёл в «Рад», откуда, через год, в «Црвену звезду». Он дебютировал в составе клуба в матче с «Зетой», однако этот матч остался для Томовича единственным в составе команды. После этого, он полтора года находился в аренде в клубе «Рад», который выступал во втором дивизионе чемпионата Югославии. Томович вернулся в «Црвену Звезду» лишь с приходом на пост главного тренера клуба Александара Янковича и стал игроком основы команды, проведя 27 матчей и забив 1 гол.

В 2009 году Томович перешёл в итальянский клуб «Дженоа», который заплатил за трансфер защитника 1,8 млн евро. Он дебютировал в составе команды 30 августа 2009 года в матче с «Аталантой».

1 июля 2018 года «Кьево» выкупила Томовича у «Фиорентины». 26 августа 2018 года игрок забивает свой первый гол за новый клуб в ворота своего бывшего клуба — «Фиорентины».

Международная карьера 
Международную карьеру Томович начал с молодёжной сборной Югославии, за которую выступал, в том числе и на Олимпиаде 2008. В составе первой сборной он дебютировал 14 декабря 2008 года в товарищеской игре с Польшей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте АЕК

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК АЕК Ларнака